Clô para os Íntimos foi um programa de televisão brasileiro apresentado por Clodovil Hernandes e transmitido pela Rede Manchete, numa co-produção com a Equipe A, de São Paulo.

Era voltada para o público feminino, e trazia informações sobre beleza, moda, culinária e entrevistas. Foi exibido entre 1985 e 1988.

O programa saiu do ar após Clodovil criticar a votação para aprovação da Assembleia Constituinte de 1987, dizendo: "O Congresso está votando na Constituinte ou na Prostituinte?". Ulisses Guimarães teria ligado para Adolpho Bloch reclamando sobre as declarações do apresentador. No dia seguinte, Clodovil foi demitido da Manchete.

Programas de televisão de Clodovil Hernandes
Programas da Rede Manchete
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1985
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1988
Programas de televisão em língua portuguesa